Karl Etti ist der Name folgender Personen:

* Karl Etti (Apotheker) (1825–1890), deutscher Apotheker
 Karl Etti (Komponist) (1912–1996), österreichischer Chorleiter, Komponist und Musikpädagoge